— манга Юки Обаты. Издавалась в Betsucomi с 2002 по 2012 год. В начале 2008 года публикация приостановилась до июня 2009. Танкобоны выпускает издательство Shogakukan. По манге студией Artland был создан аниме-сериал, транслировавшийся на телевидении с 3 июля по 25 декабря 2006 года. Всего было снято 26 серий по 25 минут каждая.

В 2005 году манга получила премию манги Shogakukan в категории «сёдзё».

В 2012 году режиссёром Такахиро Мики был снят игровой фильм «Это были мы».

Сюжет 
Первый год старшей школы. Главная героиня Нанами Такахаси попадает в один класс с Яно Мотохару, парнем, в которого влюблена большая часть девчонок в школе. Хотя сама девушка не имеет ни малейшего представления о нём до одного случая.

Роли озвучивали 
 Сасаки Нодзоми — Нанами Такахаси
 Хироси Ядзаки — Мотохару Яно
 Эрина Накаяма — Юри Ямамото
 Такудзи Кавакубо — Масафуми Такэути
 Каори Симидзу — Мидзу-тин
 Юка Тэрасаки — Такатян
 Ацуко Эномото — Аяка Такэути

Примечания

Ссылки 

 Основные
 Официальный сайт манги 
 Официальный сайт аниме 
 Официальная страница аниме на сайте MXTV  
 В базах данных